Pontisch („zum Schwarzen Meer gehörig“, , ) steht für:

 bezugnehmend auf die Schwarzmeerregion, siehe Schwarzes Meer
 Pontokaspis, die pontische Steppe
 pontisches Florengebiet, siehe Florenelement
 Pontische Alpen, nordanatolisches Randgebirge
 pontische Sprache, eine Variante des Griechischen
 Pontische Azalee, Gelbe Azalee aus der Schwarzmeerregion
 Pontische Eiche, mehrstämmiger Strauch aus dem Kaukasus
 Pontischer Beifuß, krautige Pflanze aus warmgemäßigten Regionen
 Pontischer Honig, giftiger Honig von der türkischen Schwarzmeerküste
 Pontischer Seidelbast, immergrüner Strauch aus der südlichen Schwarzmeerregion

Siehe auch:
 Pontos